Натуральне число 649
 649 рік до нашої ери
 649 рік нашої ери